Santa Olalla del Cala és un poble de la província de Huelva (Andalusia), que pertany a la comarca de Sierra de Huelva.

Demografia

Referències

Enllaços externs 

 Santa Olalla del Cala  - Sistema d'Informació Multiterritorial d'Andalusia 

Municipis de la Sierra de Huelva